El paral·lel 47º nord és una línia de latitud que es troba a 47 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 47° de latitud nord, un grau de longitud equival a  76,056 km; la longitud total del paral·lel és de 27.380 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.207 km i a 4.795 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 15 hores i 54 minuts a l'estiu, i 8 hores i 31 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 47º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| 
! scope="row" | 
| Passa just al sud de Nantes, Montsoreau i Bourges
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa just al nord de Berna
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|Aproximadament a 300 metres de Grübelekopf
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 7 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 14 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del Llac Balaton
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa just al sud d'Oradea i Iași
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de Chișinău Passa a través de Transnístria
|-
| 
! scope="row" | 
| Província d'OdessaProvíncia de Mikolaiv — Passa a través de MikolaivProvíncia de Kherson — Passa a través de l'embassament de KakhovkaProvíncia de Zaporíjia — Passa just al nord de MelitòpolProvíncia de Donetsk — Passa a través de Bilosarayska Spit
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Azov
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Taganrog
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de l'extrem septentrional de la mar Càspia
|-
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang - Per uns 11 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Heilongjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Japó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Simushir, Illes Kurils
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Washington Idaho Montana Dakota del Nord Minnesota
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Superior
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Wisconsin – Illes Apostle
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Superior
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Michigan – Península de Keweenaw
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Superior
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Ontàrio Quebec
|-
| 
! scope="row" | 
| Maine
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Brunsvic
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Sant Llorenç
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Northumberland
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa del Príncep Eduard
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Sant Llorenç
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Escòcia – Illa de Cap Bretó
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Cabot
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Miquelon
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Terranova i Labrador – Península de Burin, Terranova
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Placentia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Terranova i Labrador – Península d'Avalon, Terranova
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Noirmoutier i el continent
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 46º nord
 Paral·lel 48º nord

Referències 

Línies de latitud